Vertrag von Warschau steht für:

 Warschauer Friede von 1705, während des Großen Nordischen Krieges
 Vertrag von Warschau (1745) 
 Vertrag von Warschau (1768) (polnisch Traktat Warszawski), gewährte religiösen Minderheiten gewisse Freiheiten
 Vertrag von Warschau (1773) 
 Vertrag von Warschau (1920) zwischen Polen und der Ukraine, siehe Polnisch-Ukrainischer Krieg #Kriegsende
 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen über die Grundlagen der Normalisierung ihrer gegenseitigen Beziehungen von 1970

Siehe auch:
 Warschauer Vertrag
 Warschauer Pakt, gegründet 1955 in Warschau